G11 puede referirse a:

 Gribovski G-11, un planeador soviético de la Segunda Guerra Mundial;
 Heckler & Koch G11, un fusil de asalto que utilizaba un cartucho sin vaina, desarrollado entre 1970 y 1980;
 Logitech G11, un teclado de computadora creado específicamente para jugadores.